Manganiello ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Manganiello (* 1976), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Raffaele Manganiello (1900–1944), italienischer faschistischer Politiker, Mitglied der Camera dei deputati, Präsident des CONI